Мухаммед аль-Муртада (891—922) — другий імам зейдитської держави на території Ємену, релігійний вчений і поет.
 Абдаллах ібн аль-Муртада ібн Аглаб (1057—1095) — 1-й емір Майоркської тайфи в 1086—1093 роках.
 Умар аль-Муртада (? — 1266) — 12-й халіф держави Альмохадів в 1248—1266 роках.